Принцесса Мария Анна Баварская (; 18 декабря 1574, Мюнхен—8 марта 1616, Грац) — первая супруга эрцгерцога Фердинанда.

Биография 
Принцесса Мария Анна была старшей дочерью герцога Баварии Вильгельма V (1548—1626) и его супруги Ренаты Лотарингской (1544—1602). По отцу — внучка баварского герцога Альбрехта V и Анны Австрийской. По матери — лотарингского герцога Франциска I и Кристины Датской.

23 апреля 1600 года вышла замуж за кузена эрцгерцога Фердинанда, старшего сына своей тётки Марии Анны Баварской и Карла Штирийского. Этот брак в очередной раз скрепил связи династий Виттельсбахов и Габсбургов. Несмотря на политические мотивы, брак был счастливым. Мария Анна не вмешивалась в политические дела и скончалась до того, как её супруг стал королём Венгрии, Чехии и императором Священной Римской империи (с 1619). Похоронена в мавзолее Граца.

В 1622 году император Фердинанд II женился на принцессе Элеаноре Гонзага-Мантуанской (1598—1655).

Дети 
Супруги имели семерых детей:
 Кристина (1601)
 Карл (1603)
 Иоганн Карл (1605—1619)
 Фердинанд III (1608—1657)
 Мария Анна (1610—1665) — супруга курфюрста Баварии Максимилиана I
 Цецилия Рената (1611—1644) — супруга короля Польши Владислава IV.
 Леопольд Вильгельм (1614—1662) — 46-й великий магистр Тевтонского ордена.

Родословная

Примечания

Литература 
 Hellmut Andics: Die Frauen der Habsburger. Heyne, München 1997
 Richard Reifenscheid: Die Habsburger in Lebensbildern. Piper, 2007

Принцессы Баварии
Габсбурги
Эрцгерцогини Австрийские